Saaristo ist der Nachname von:

 Anneli Saaristo (* 1949), finnische Sängerin
 Juho Saaristo (1891–1969), finnischer Speerwerfer